Туале́тная бума́га:

 Туалетная бумага — бумажное изделие санитарно-гигиенического назначения.
 «Туалетная бумага» — эпизод 703 (№ 99) сериала «South Park».